Оцукі (大月市) — місто в Японії, у префектурі Яманасі
 Оцукі (大月町) — містечко в Японії, у префектурі Коті